Francesco Viganò – economista, scrittore e patriota italiano (1807-1891)
 Francesco Viganò – giurista italiano (1966-)